Mamba nero – serpente velenoso
 Mamba Nero (Black Mamba) – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Mamba nero – singolo di Sir Oliver Skardy del 2012

Pagine correlate 

Black Mamba